SVI se može odnositi na:

 VU metar, instrument
 -{Sludge volume index}-, veličina koja se koristi za opisivanja sleganja mulja